Puente de Tierra kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puente de Tierra, Hidalgo, 
 Puente de Tierra, Tlalpujahua, 
 Puente de Tierra, San Luis Potosí, Villa de Reyes, 
 Puente de Tierra, Nuevo Parangaricutiro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar